Грязов — фамилия. Известные носители:

 Грязов, Андрей Борисович (род. 1961) — русский поэт, врач, издатель.
 Грязов, Николай Яковлевич (1919—1987) — советский партийный и хозяйственный деятель.